Энинген-унтер-Ахальм (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Ройтлинген. Население составляет 11 069 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,16 км². Официальный код — 08 4 15 019.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга